Alkazar – rodzaj budowli
 Alkazar – stadion
 Alcazar – zespół muzyczny